Baldissero peut désigner:

 Baldissero d'Alba, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie ;
 Baldissero Canavese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Baldissero Torinese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie .